Скијашко трчање је дебитовало на Зимским олимпијским играма 1924. у Шамонију. На играма 1952. у Ослу у програм је увршћено и скијашко трчање за жене. Овај олимпијски спорт је у програму све време одржавања зимских олимпијских игара, мењајући само дисциплине.

Мушкарци

Кратке стазе 
 1924-1952 18 км. класичан стил
 1956-1988 15 км. класичан стил
 1992-1998 10 км. класичан стил
 2002-2006 15 км. класичан стил
 2010 15 км. слободан стил

Средње стазе 

 1956-1992, 1998 30 км. класичан стил
 1994 30 км. слободан стил
 2002 30 км. слободан стил масовни старт
 Ове дисциплине су замењене дисциплином 30 км двострука потера (15 км. класичан стил + 15 км. слободан стил) на зимским олимпијским играма 2006

Дуге стазе 
 1924-1984, 1994, 2002 50 км. класичан стил
 1988-1992, 1998 50 км. слободан стил
 2006 50 км. слободан стил масовни старт
 2010 50 км. класичан стил масовни старт

Штафете 
 1936-1984 4 x 10 км. класичан стил
 1988 4 x 10 км. слободан стил
 1992-2010 2 x 10 км. класичан стил па следи 2 x 10 км. слободан стил

Потера 
 1992-1998 10 км. класичан стил интервал старт + 15 км. слободан стил потера (у два дана)
 2002 10 км. класичан стил интервал старт + 10 км. слободан стил потера (један дан)
 2006-2010 15 км. класичан стил масовни старт + 15 км. слободан стил

Спринт појединачно 
 2002 1,5 км. класични стил
 2006 1,35 км. слободан стил
 2010 1,6 км. класични стил

Спринт екипно 
 2006 1,35 км. класичан стил
 2010 1,60 км. слободан стил

Жене

Кратке стазе 
 1964-1998 5 км. класичан стил
 2002-2006 10 км. класичан стил
 2010 10 км. слободан стил

Средње стазе 
 1952-1988 10 км. класичан стил
 1992-1998 15 км. класичан стил
 2002 15 км. слободни стил, масовни старт

Дуге стазе 
 1984 20 км. класичан стил
 1988 20 км. слободан стил
 1992, 1998 30 км. слободан стил
 1994, 2002 30 км. класичан стил
 2006 30 км. слободан стил, масовни старт
 2010 30 км. класичан стил, масовни старт

Штафете 
 1956-1972 3x 5 км. класичан стил
 1976-1984 4x 5 км. класичан стил
 1988 4x 5 км. слободан стил
 1992-2010 2x 5 км. класичан стил следи 2x 5 km слободан стил

Потера 
 1992-1998 5 км. класични стил, интервал старт + 10 км. слободан стил потера (2 дана).
 2002 5 км. класични стил, интервал старт + 5 км. слободан стил потера (1 дана).
 2006-2010 7,5 км. класични стил, масовни старт онда 7,5 км. слободан стил.

Спринт појединачно 
 2002 1,5 км. класични стил
 2006 1,35 км. слободан стил
 2010 1,4 км. класични стил

Спринт екипно 
 2006 1,1 км. класични стил
 2010 1,4 км. слободан стил

Освајачи златних медаља

Топ 10

Мушкарци

Жене

Спољашње везе 
 Cross Country Skiing - Olympics at Sports-reference.com
 Olympic Review and Revue Olympique. LA84 Foundation

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма